A Taça Oswaldo Cruz de 1976 foi a última edição desse torneio de futebol disputada entre as seleções de Brasil e Paraguai com o objetivo de promover o intercâmbio esportivo entre os países. Em 1976, esta competição foi disputada simultaneamente à Taça do Atlântico.

 Fernandez, Solalinde, Florentin, Benitez, Insfran, Tito Vera, Gonzalez, Aquino, Julio Diaz, Rivera e Bez.

 Valdir Peres, Nelinho, Miguel, Amaral, Marco Antônio, Chicão, Rivelino, Enéas (Palhinha), Zico e Joãozinho.

Técnico Osvaldo Brandão

 Leão, Getúlio, Miguel, Beto Fuscão, Marco Antônio, Givanildo, Geraldo (Neca), Gil, Zico, Roberto Dinamite e Flecha (Edu Bala).

Técnico: Osvaldo Brandão

 Fernandez, Solalinde, Benitez, Freitas, Insfran, Gonzalez, Torres, Rivera (Pessoa), Aquino, Paniagua (Díaz) e Baez.

 
 

Competições oficiosas internacionais de futebol
Torneios amistosos da América do Sul entre seleções nacionais
Futebol de 1976 na América do Sul